ISM est un sigle qui peut signifier :
 bande ISM ou bande industrielle, scientifique et médicale, la bande de fréquences qui peut être utilisée librement pour des applications industrielles, scientifiques et médicales ;
 Institution Saint-Malo, un lycée privé général, technologique, professionnel et supérieur de Saint-Malo ;
 International Solidarity Movement, une organisation défendant la cause palestinienne ;
 , une société britannique spécialisée dans la recherche de nouveaux talents sportifs et dans la gestion de leurs intérêts ;
  ;
 Institut supérieur de management, une ancienne école de management interne à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
 Groupe ISM, un groupe d’enseignement privé en Afrique de l’Ouest ;
 Institut supérieur des métiers, un centre public de ressources et d'études sur l'artisanat et la petite entreprise basé à Paris ;
 Institute for Supply Management, une association américaine publiant des analyses économiques ;
 Indice ISM Manufacturier (où ISM signifie Institute for Supply Management), un indice économique publié par l'Institute for Supply Management ;
 International Safety Management Code (en français, code international de gestion de sécurité) ;
 Interstellar medium (en français, milieu interstellaire), en astronomie.

ISM est un code qui peut signifier :
 İsmayıllı, une unité administrative de l'Azerbaïdjan, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays).

ISM est nom qui peut désigner :
 ISM, un album d'Aleksander Vinter (2012).
 Idéal Sportif Mostaganem, un club de football algérien ;
Code